Niemieckie nazwisko pochodzenia odmiejscowego, wywodzące się prawdopodobnie od miejscowości Ratzing w bawarskiej gminie Ampfing.
 Georg Ratzinger – ksiądz i dyrygent, brat papieża Benedykta XVI
 Georg Ratzinger – XIX-wieczny bawarski duchowny katolicki
 Joseph Ratzinger – papież Benedykt XVI

Zobacz też 
 (8661) Ratzinger – planetoida nazwana na cześć katolickiego kardynała